Richard Wagner — compositor, por vezes referido apenas por Wagner
 Wagner (minissérie) — minissérie de 1983

Topônimos 
 Alfredo Wagner — município brasileiro de Santa Catarina
 Wagner (Bahia) — município brasileiro da Bahia

Outros 
 Wagner Ferreira dos Santos — futebolista brasileiro

Ver também 

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão